Sikkerhed er graden af beskyttelse mod fare, beskadigelse, tab og kriminalitet.

Sikkerhed kan også henføre til:

 it-sikkerhed
 Energisikkerhed
 Ernæringssikkerhed
 Personlig sikkerhed
 Datasikkerhed
 Retssikkerhed
 National sikkerhed
 Fysisk sikkerhed

Finans 
 Økonomisk sikkerhed